Vila Chã (Alijó) — freguesia no concelho de Alijó, Portugal
 Vila Chã (Esposende) — freguesia no concelho de Esposende, Portugal
 Vila Chã (Fornos de Algodres) — freguesia no concelho de Fornos de Algodres, Portugal
 Vila Chã (Vale de Cambra) — freguesia no concelho de Vale de Cambra, Portugal
 Vila Chã (Vila do Conde) — freguesia no concelho de Vila do Conde, Portugal
 Vila Chã (Telões) — lugar da freguesia de Telões (Vila Pouca de Aguiar) (concelho de Vila Pouca de Aguiar), Portugal
 Santiago de Vila Chã — freguesia no concelho de Ponte da Barca, Portugal
 São João Batista de Vila Chã — freguesia no concelho de Ponte da Barca, Portugal
 Vila Chã da Beira — freguesia no concelho de Tarouca, Portugal
 Vila Chã de Braciosa — freguesia no concelho de Miranda do Douro, Portugal
 Vila Chã de Ourique — freguesia no concelho de Cartaxo, Portugal
 Vila Chã de Sá — freguesia no concelho de Viseu, Portugal
 Vila Chã do Marão — freguesia no concelho de Amarante (Portugal), Portugal
 Vila Chã de São Roque — freguesia no concelho de Oliveira de Azeméis (Portugal), Portugal
 Vila Chã (concelho) - Antigo concelho de Vila Verde, Portugal

Ver também
 Vila Cã - freguesia no concelho de Pombal, Portugal, recentemente renomeada de Vila Chã para Vila Cã

Desambiguação
Desambiguações de topônimos